Litija (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Ljubljana
 Litija (plaats), een plaats in deze gemeente